Foundation (vom lateinischen ) steht für:

 Foundation (englisch für „Fundament“, „Gründung“, „Stiftung“), synonym für Stiftung
 Foundation (Kosmetik), die unterste Schicht von mehreren aufgetragenen Kosmetika
 Foundation (Framework), ein freies Webframework der Firma ZURB
 Foundation (Zeitschrift), seit 1972 erscheinende britische Zeitschrift über Science-Fiction-Literatur
 Foundation-Zyklus, ein Zyklus von Science-Fiction-Romanen von Isaac Asimov und anderen Autoren
 Foundation (1951) Science-Fiction-Roman Isaac Asimovs, siehe Foundation-Zyklus#Foundation-Romane
 Foundation (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 2021 und Verfilmung der Vorlage von Isaac Asimov

Siehe auch: